Plichta může znamenat:

 plichta – remíza; termín, který znamená nerozhodný výsledek 
 Plichta ze Žerotína (1291–1322), český rytíř

příjmení
 Antonín Plichta (1894–1951) – český zemědělec a jeden z popravených v případu Babice
 Dimitrij Plichta (1922–2004) – slovenský režisér a scenárista
 Jan Plichta (1898–1969) – český violista, dirigent, hudební pedagog a trampský písničkář
 Jaroslav Plichta (1929–2006) – český psycholog, speciální pedagog a dramaturg
 Jaroslav Plichta (sochař) (1886–1970) – český sochař a výtvarný pedagog